Балгазын () — село в Тандинского кожууне Республики Тыва. Административный центр Балгазынского сумона. Население селения 3324 человек (2007), 3404 (2015)

География 
Село находится в центральной части республики, в Тувинской котловине.

Возле села озеро Балгазын-Холь, река Балгазын-Суг.

К селу административно относятся местечки (населённые пункты без статуса поселения): м. Лог Голодный, м. Перекоп, м. Полевой стан Бригада 1, м. Полевой стан Бригада 2.

Также отдельно учитываются как участки урочища: уч-к Урочище Баян-Булак, уч-к Урочище Биче-Сайлыг-Хем, уч-к Урочище Кызыл-Бом, уч-к Урочище Родники, уч-к Урочище Сурки Верхние, уч-к Урочище Сурки Нижние, уч-к Урочище Сухая река, уч-к Урочище Устю-Эрик.
 Уличная сеть

 Переулки: Механизаторов пер., Новый пер., Родничный пер., Трудовой пер., Центральный пер., Школьный пер.
 Улицы: ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Горького, ул. Дзержинского, ул. Дружбы, ул. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Лесхоз, ул. Мелиораторов, ул. Механизаторов, ул. Механизации, ул. Мира, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Степная, ул. Шоссейная.
   
 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Бай-Хаак: 52 км.

столицы республики Кызыл: 95 км.
 Ближайшие населенные пункты
Сой 4 км, Кызыл-Арыг (Кызларик) 7 км, Краснояровка 8 км, Владимировка 9 км, Ильинка 25 км, Шамбалыг 27 км
 климат
Балгазын, как и весь Тандинский кожуун, приравнен к районам Крайнего Севера.

История

Население 

Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года — русские 35 %, тувинцы 63 %.

Известные уроженцы, жители 
в селе жил и работал Иван Петрович Сафонов — советский овцевод, чабан совхоза «Пламя революции» Тандинского кожууна Тувинской АССР. Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР и Тувинской АССР. Герой Социалистического Труда (1976).

27 декабря 1978 года в селе родился, затем учился в Балгазынской средней школе, Начын Александрович Чооду — хоомейжи, мультиинструменталист, художественный руководитель ансамбля «Тыва», заслуженный артист Республики Тыва.

Инфраструктура 
отделение почтовой связи села Балгазын (ул. Советская, 57)
 образование
Средняя общеобразовательная школа села Балгазын (Советская ул., 10)

ГБУ НПО «ПУ 2 С.БАЛГАЗЫН»

Детсады «Теремок», «Березка», «Колосок»
 экономика

Выращивание зерновых и зернобобовых культур: СХК «БАЛГАЗЫН» ИМ. С.ШОЙГУ, МУУП БАЛГАЗЫН

Распределение воды: ООО «УК „РОДНИКИ“»

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур: СХК ИЙИ-ДЫТ, ООО «МЕРКУРИЙ»

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина

Разведение крупного рогатого скота: СХК «ДАМЫРАК»

Производство готовых и консервированных продуктов из мяса: СХПК КОМПЛЕКСНЫЙ АСТРА

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов: СХП КОМПЛЕКСНЫЙ КООПЕРАТИВ ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов: ОАО «ДЭП 366»

Предоставление услуг в области лесоводства: АУ «БАЛГАЗЫНСКОЕ СПЕЦ. ЛХУ»

Производство обуви: ПК «КАРИНА»
 культура
МБУ СЕЛЬСКИЙ ДК СУМОНА БАЛГАЗЫНСКИЙ
 административная деятельность
Администрация села Балгазын

Администрация Балгазынского сумона

ГКУ РТ Балгазынское лесничество
 прочее
Балгазынское станичное казачье общество

Достопримечательности 
Пагода Субурган

Транспорт 
Находится на федеральной автодороге М-54 «Енисей» (она же региональная автодорога 93Н-110) и региональной автодороге 93Н-36.

Ссылки 
 Балгазын на Викимапии
 Пагода Субурган на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Тандинского кожууна